Сюни () — армянская фамилия, связанная с исторической областью Сюни́к ().

 Сюни — древнеармянская династия, правители области Сюник до второй половины XII века

Известные носители 
 Васак Сюни (ок. 387—454/455) — князь Сюника.
 Рональд Григор Сюни (род. 1940) — американский историк армянского происхождения, профессор политической и социальной истории Мичиганского университета.
 Григор Мирзаян Сюни (, 1876—1939) — армянский композитор и общественный деятель.

См. также 
 Суни (значения)